Gorodišče, in russo Городище, è un toponimo che può riferirsi ad un'infinità di piccoli centri rurali e alle seguenti città:

Gorodišče: città bielorussa nel Voblasc' di Brėst

Gorodišče: città russa dell'oblast' di Penza;
 Gorodišče: cittadina dell'oblast' di Volgograd.
 Gorodišče: antico nome della città di Skopin nell'Oblast' di Rjazan'

Gorodišče: città ucraina nel Distretto di Pereval'sk, nell'Oblast' di Luhans'k.
 Gorodišče: importante città ucraina nell'Oblast' di Čerkasy.

Pagine correlate 

Gorod
Gorodiščenskij rajon